Хоаг — фамилия. Известные носители:

 Хоаг, Джудит (род. 29 июня 1968) — американская актриса.
 Хоаг, Чарли (1931—2012) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952)